Ishiyama lautet der Nachname folgender Persoen:

 Ishiyama Fukuji, Sinologe
 John T. Ishiyama (* 1960), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Hidekazu Ishiyama (* 1967), japanischer Historiker
 Hiroshi Ishiyama (* 1927), japanischer Historiker
 Jirō Ishiyama (* 1957), japanischer Rugby-Union-Spieler
 Nobutaka Ishiyama, japanischer Politikwissenschaftler
 Shuhei Ishiyama (1899–1960), japanischer Lehrer
 Yukihiro Ishiyama (* 1947), Theaterwissenschaftler

Siehe auch:

 Ishiyama-dera